7396 Brusin è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1986, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,9258268 UA e da un'eccentricità di 0,0859891, inclinata di 1,65296° rispetto all'eclittica.

Il nome gli è stato attribuito in onore della giornalista della RAI, Silvia Rosa-Brusin.

Collegamenti esterni 

Corpi celesti scoperti nel 1986
Brusin